Tota bezeichnet:

 Tota (Bischof) († 786/789), Bischof von Selsey
 Tota (Benin), Arrondissement im Departement Couffo, Benin
 Tota (Kolumbien), Stadt in Kolumbien